Tved steht für:

Orte in Deutschland
 den dänischen Namen der Gemeinde Twedt im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein
 den dänischen Namen der Ortschaft Twedt in der Stadt Flensburg in Schleswig-Holstein, siehe Twedt (Flensburg)

Orte in Dänemark
 Tved (Kolding)
 Tved (Mols)
 Tved (Thisted)
 Tved (Tondern)
 Tved (Svendborg)

Siehe auch:
 Tved Sogn